Acup  ist der Name zweier Ortschaften in den Vereinigten Staaten:

 Acup (Kentucky), Perry County
 Acup (West Virginia), Kanawha County

Siehe auch:
 Acup Branch, ein Fließgewässer in Kentucky